Zarmou steht für:

 eine Gemeinde im Departement Mirriah in Niger, siehe Zermou
 eine Wasserstelle in der Gemeinde N’Gourti in Niger, siehe Zarmou (N’Gourti)